Il singolare del torneo di tennis Rancho Mirage Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore James Blake che ha battuto in finale Cecil Mamiit 3-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Richard Fromberg (quarti di finale)
 André Sá (quarti di finale)
 Cecil Mamiit (finale)
 Sébastien Lareau (quarti di finale)

 Bob Bryan (primo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Neville Godwin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rancho Mirage Challenger 2000